

Pessoas
Lyman Beecher
Lyman Spitzer
Theodore Lyman

Localidades

Estados Unidos
Lyman (Carolina do Sul)
Lyman (Mississippi)
Lyman (Nebraska)
Lyman (Utah)
Lyman (Washington)
Lyman (Wyoming)

Ucrânia
Lyman (Ucrânia)

Outros
Série de Lyman

Desambiguação
Desambiguações de topônimos